

События 
 Консулы Флавий Руфий Претекстат Постумиан и Флавий Зенон.
 Аэций направлен на борьбу с багаудами. Союзник Аэция король аланов Гоар.
 448 (447) — Смерть Клодиона. Король франков Меровей.
 448—751 — Династия Меровингов у франков.
 448—458 (447-56) — Вождь франков Меровей.
 448—456 — Король свевов Рикиарий.
 Архимандрит Евтихий защищает тезис об «одной природе» Христа. Евтихий смещён синодом в Константинополе.
 Гонение на христиан в Армении от последователей зороастризма.
 Начало восстания маздакитов в Иране и соседних областях
 Посольство Юебани в Тоба-Вэй.

Скончались 
 Хлодион
 Герман Осерский

См. также